Алекса́ндр Алексеевич Моисе́ев:
 Моисеев, Александр Алексеевич (род. 1962) — российский военачальник, командующий Северным флотом, адмирал, Герой России.
 Моисеев, Александр Алексеевич (род. 1970) — советский и российский футболист.